Mateus de Sousa Bettencourt (Rosais, Velas, ilha de São Jorge —?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na localidade de Rosais, ilha de São Jorge onde produziam cereais, com predominância para o milho para exportação para o continente português, para fabricação de álcool.

Possuía igualmente terras em algumas fajãs da costa Norte.

Relações familiares 
Foi filho de Amaro Dias de Bettencourt e D. Teresa Ávila de Quadros. Casou com D. Ana Maria de São Mateus a 3 de Fevereiro de 1768 na localidade dos Rosais, Velas, ilha de São Jorge, filha de António Teixeira das Neves e D. Ana Teixeira, de quem teve:

 Manuel de Ávila de Bettencourt (Rosais, Velas, ilha de São Jorge, 1744 — 21 de Outubro de 1817 Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge); casou com Maria Santa de Sequeira a 11 de Agosto de 1799.

 Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores